Kataw beschreibt:

die russische Stadt, siehe Ust-Kataw
den Stadtkreis in Russland, siehe Stadtkreis Ust-Kataw
einen Nebenfluss in Russland, siehe Kataw
die deutsche Politikerin, siehe Sabine Toepfer-Kataw